L'édition 2022 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 10 au , sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  tournoi ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Dominik Köpfer, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Chilien Cristian Garín, des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Rafael Nadal, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Matteo Berrettini et du Russe Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Marcos Giron, Lorenzo Musetti, Oscar Otte, Benjamin Bonzi, Benoît Paire, Maxime Cressy, Arthur Rinderknech et Tallon Griekspoor.

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Pendant le tournoi 
Le tournoi marque le retour à la compétition du Serbe numéro 1 mondial Novak Djokovic, pour qui il s'agit seulement du deuxième tournoi de l'année en raison de son absence de vaccination contre la Covid-19. Il est battu dès son entrée en lice par l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.

Alejandro Davidovich Fokina se qualifie pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi ATP.

Lauréats 
Le Grec et tenant du titre Stéfanos Tsitsipás remporte le tournoi en battant en finale Alejandro Davidovich Fokina. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Rajeev Ram et Joe Salisbury décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
 
 
 

ATP 2022
Sport à Monaco en 2022
Sport en France en avril 2022
Tennis masculin en 2022
Tennis en avril 2022